Ниже представлен список островов в Балтийском море, площадь которых превышает 10 кв. км. или население превышает 1000 чел. Балтийское море считается включающим свои заливы — Финский, Ботнический, Рижский и другие. Острова, окружённые Балтийским морем не полностью, выделены курсивом. Возможна сортировка по площади, наивысшей точке и населению.

См. также 
 Список островов Германии
 Список островов Дании
 Список островов Польши
 Список островов России
 Список островов Финляндии
 Список островов Швеции
 Список островов Эстонии

Балтийское море